Anlaufen steht für:

 Niederschlag der Luftfeuchte an kalten Scheiben, siehe Beschlagen (Fenster)
 Anlaufen (Metallurgie), Bildung eines dünnen Überzugs auf der Oberfläche von Metallen
 die Phase zwischen dem Start bei Elektromotoren bis zur Sollumdrehungszahl, siehe Anlassverfahren
 in der Schifffahrt das Aufsuchen eines Zwischen- oder Nothafens auf der Fahrt zum Bestimmungshafen, siehe Einlaufen (Schifffahrt)

Siehe auch:
 Anlauf